Дискография американской группы Drowning Pool.

Drowning Pool — американская метал-группа, сформированная в 1996 году в Далласе. Они выпустили 6 студийных альбомов, 1 концертный альбом, 1 мини-альбом, 1 видео альбом, 1 демозапись и 12 синглов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видео альбомы

Саундтреки

Примечания 

Drowning Pool
Альбомы Drowning Pool